

Patronyme
 Abdelkader Oueslati, (1991- ), est un footballeur international tunisien.
 Laroussi Oueslati, (1960- ), est un universitaire et homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme